Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Connecticut Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Andreja Klepačová a Sílvia Solerová Espinosová, jehož členky nestartovaly společně. Solerová Espinosová do turnaje nezasáhla. Spoluhráčkou Klepačové se stala Lara Arruabarrenová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Tchajwanky Čuang Ťia-žung a Číňanky Liang Čchen.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený německo-český pár Julia Görgesová a Lucie Hradecká, který ve finále zdolal tchajwansko-čínskou dvojici Čuang Ťia-žung a Liang Čchen výsledkem 6–3 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů. Görgesová získala pátou deblovou trofej na okruhu WTA Tour a Hradecká devatenácté turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Katarina Srebotniková /  Jelena Vesninová (1. kolo)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (semifinále)
  Čan Chao-čching /  Casey Dellacquová (čtvrtfinále)
  'Julia Görgesová /  Lucie Hradecká (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Connecticut Open
Tenis v USA v roce 2015
WTA Tour 2015